Miejscowości w USA:
 Metamora – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Franklin
 Metamora – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford
 Metamora – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Lapeer
 Metamora – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Fulton
Gminy w USA:
 Metamora (ang. Metamora Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford
 Metamora (ang. Metamora Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Franklin
 Metamora (ang. Metamora Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lapeer